Olaszország
Santa Caterina Albanese, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Santa Caterina dello Ionio, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Santa Caterina Villarmosa, település Olaszországban, Szicília régióban, Caltanissetta megyében
Santa Caterina a Chiaia, templom Nápolyban
Santa Caterina a Formiello, templom Nápolyban
Santa Caterina da Siena, templom Nápolyban